Грегори, Фредерик:  (1893—1961) — британский ботаник.
 Грегори, Фредерик Дрю (род. 1941) — американский астронавт.